Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Alezio
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Atessa
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Campagnano
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Pilastro d'Este
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Lucugnano
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Maglie
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Maratea
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Melegnano
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Ruffano
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Villalago

Pagine correlate 
 Madonna Addolorata
 Santuario della Madonna Addolorata